Scoglio Grande o scoglio Sant'Andrea (Sveti Andrija) – isolotto situato nel porto di Pola in Croazia
 Scoglio Grande (Veli Školj) – isolotto nella baia di Novegradi davanti a Possedaria in Croazia
 Scoglio Grande (Veli Školj) – isolotto a sud di Ugliano in Croazia
 Scoglio Grande o Santo Stefano (Luški otok) – isola dell'arcipelago zaratino affiancata alla costa orientale dell'Isola Lunga in Croazia
 Scoglio Grande (Veliki Školj) – isoletta adiacente alla penisola di Clesto in un territorio conteso da Croazia e Bosnia ed Erzegovina
 Scoglio Grande (Veliki Školj) – isolotto nella valle Cutta a est della penisola di Sabbioncello in Croazia
 Scoglio Grande (Veli Školj o Planjak) – isoletta delle isole Curzolane a nord-est di Meleda in Croazia